Hopkins kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew Delmar Hopkins
 Helen Collingwood Hopkins
 Milton Hopkins
 Lewis Sylvester Hopkins

Robotskapade auktorsförkortningar